PWA steht für:
 Pacific Western Airlines, ehemalige kanadische Fluggesellschaft
 Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG
 Professional Windsurfers Association
 Professional Wrestling Alliance
 Progressive Web App, eine Anwendung, die direkt im Browser läuft
 Public Works Administration, ein Programm zur Zeit des New Deal, siehe New Deal #Sozialpolitik
 Powiat Wągrowiecki in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

pwa steht für:
 Pawaia (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung